Spotkania – film z 1957
 „Spotkania” – tygodnik ukazujący się w latach 1991-93